Maria Antonina Habsburżanka (1669-1692) – córka cesarza Leopolda I, żona Maksymiliana II Emanuela, elektora bawarskiego
 Maria Antonina Wittelsbach (1724-1780) – córka cesarza Karola VII Bawarskiego, żona Fryderyka Krystiana Wettyna, elektora saskiego
 Maria Antonina Austriaczka (1755-1793) – córka cesarzowej Marii Teresy Habsburg, królowa Francji – żona Ludwika XVI Burbona
 Maria Antonina Burbon-Parmeńska (1774-1841) – córka księcia Ferdynanda I Parmeńskiego, zakonnica w zakonie urszulanek

Tytuły dzieł 
 Maria Antonina – powieść Aleksandra Dumasa z 1845
 Maria Antonina – film z 1938 roku
 Maria Antonina – film z 2006 roku